Hospital la Candelaria puede referirse a:

 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife
 Hospital La Candelaria (Tranvía de Tenerife), una parada de la línea 1 del tranvía de Tenerife